Sinagoga grande di Budapest
 Sinagoga grande di Londra
 Sinagoga grande di Stoccolma
 Grande sinagoga (Plzeň)
 Sinagoga grande di Budapest
 Sinagoga grande di Fiume
 Sinagoga grande periferica di Leopoli
 Sinagoga grande di Stoccolma
 Sinagoga grande di Londra
 Sinagoga grande di Luc'k
 Sinagoga grande di Brody
 Sinagoga grande di Varsavia
 Sinagoga grande di Vilnius
 Sinagoga grande di Iași
 Sinagoga Bevis Marks di Londra
 Sinagoga grande di Pécs
 Sinagoga grande di Copenaghen
 Sinagoga grande di Zagabria
 Sinagoga grande di Bucarest

Pagine correlate 

 Sinagoga grande corale